Herosé ist der Name von

 Herosé-Stift, klassizistisches Gebäude in Aarau
 Herosé-Park, Park in Konstanz am Bodensee
 Herosé (Unternehmen), Textilfirma in Konstanz

Herosé ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Herosé (1813–1895), Schweizer Politiker und Unternehmer
 Friedrich Frey-Herosé (1801–1873), Schweizer Unternehmer, Offizier und Politiker